Morbidone – nome gergale della mistura di MDMA sciolta in acqua o in bevande alcooliche

Videogiochi 
 Morbidone – una delle abilità dei Pokémon (in inglese Fluffy)

Cinema 
 Il morbidone – film del 1965 diretto da Massimo Franciosa